Kollision (von  „Zusammenstoß“, „Zusammenprall“) bezeichnet:

Zusammenstoß 
 einen Zusammenstoß im Flugverkehr, siehe Flugunfall
 einen Zusammenstoß im Straßenverkehr, siehe Straßenverkehrsunfall
 einen Zusammenprall oder Zusammenstoß im Schienenverkehr (Zugkollision), siehe Gefährliches Ereignis
 einen Zusammenstoß von Schiffen, siehe Havarie
 siehe auch: Kollisionsverhütungsregeln

Naturwissenschaften/Mathematik
 Chemie: das Zusammenstoßen einzelner Teilchen, siehe Stoßtheorie
 Physik: die Kollision beliebiger physikalischer Objekte wird auch als Stoß bezeichnet, siehe Stoß (Physik).
 Astronomie: die nahe Begegnung zweier Sterne, siehe Sternkollision
 Mathematik: in der algorithmischen Geometrie das Berühren oder Überlappen geometrischer Objekte, siehe Kollisionserkennung (Algorithmische Geometrie)
 Geologie: das Aufeinandertreffen von Lithosphärenplatten unter Bildung von Gebirgen, siehe Gebirgsbildung#Kollision von Kontinentalblöcken

Informatik
 den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Computer auf ein gemeinsames Kommunikationsmedium, siehe Datenkollision
 Kryptologie: zwei Zeichenketten, zu denen eine kryptographische Hashfunktion den gleichen Hashwert berechnet, siehe Kollisionssicherheit

Rechtswesen
 die gleichzeitige Gültigkeit verschiedener Rechtsnormen für denselben Sachverhalt, siehe Kollisionsregel
 den Zusammenprall zweier Grundrechte, siehe Normkollision
 im Markenrecht: zwei Marken kollidieren, siehe Markenschutz
 das gleichzeitige Aufeinandertreffen mindestens zweier Handlungspflichten, siehe Pflichtenkollision

Kultur
 Polizeiruf 110: Kollision, Kriminalfilm (1977)

Sonstiges
 zwei oder mehr sich überschneidende Termine (gleicher Zeitpunkt) siehe Terminkollision
 den Zusammenprall zweier Meinungen, siehe Konflikt